EDAS steht für:
 Elektronischer Datenaustausch von Sicherheitsdatenblättern, siehe Sicherheitsdatenblatt
 Flugplatz Finsterwalde-Heinrichsruh (ICAO-Code)

Abkürzung